Biłyj Bereh (obwód kijowski)
 Biłyj Bereh (obwód żytomierski)